Lucas Bini, né le  à Roanne en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan='3'|2004-2005|| Rouen U18 || France U18 || 13|| 0|| 1|| 1|| 22|| 8|| 4|| 5|| 9|| 28
|-
| Rouen U22 || France U22 || 9|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| Dock’s du Havre || Division 2  || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan='2'|2005-2006|| Rouen U22 || France U22  || 6|| 2|| 1|| 3|| 6|| || || || || 
|-
| Dock’s du Havre || Division 2 || 21|| 4|| 3|| 7|| 54|| || || || || 
|-
| rowspan='2'|2006-2007|| Rouen U22 || France U22  || 8|| 3|| 4|| 7|| 18|| || || || || 
|-
| Dock’s du Havre || Division 2 || 20|| 6|| 6|| 12|| 97|| || || || || 
|-
| rowspan='3'|2007-2008|| Rouen U22 || France U22  || 8|| 2|| 3|| 5|| 63|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| Rouen 2 || Division 3 || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 17|| 0|| 1|| 1|| 2|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009 || Gee-Gees d'Ottawa || SIC || 19|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Gee-Gees d'Ottawa || SIC || 24|| 1|| 3|| 4|| 36|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011 || Gee-Gees d'Ottawa || SIC || 24|| 1|| 2|| 3|| 40|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus 
|| 26|| 0|| 2|| 2|| 40|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus || 26|| 1|| 2|| 3|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 20
|-
| 2013-2014|| Scorpions de Mulhouse || Division 1 
|| 26 || 5 || 6 || 11 || 50 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2014-2015|| Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 23 || 2 || 11 || 13 || 109 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2015-2016|| Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 26 || 1 || 6 || 7 || 57 || 3 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2016-2017|| Corsaires de Nantes || Division 1 || 23 || 4 || 4 || 8 || 59 || - || - || -
 || - || -
|-
| 2017-2018|| Corsaires de Nantes || Division 1 || 25||1||3||4||10||8||0||1||1||10
|-
| 2018-2019|| Corsaires de Nantes || Division 1 || 26 || 0 || 1 || 1 || 56 || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1987
Naissance à Roanne
Joueur français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Nantes Atlantique Hockey Glace